Església de la Concepció (Maó) de Maó (1749)
 Església i convent de la Concepció (Maó) (segle XVII)
 Església de la Concepció (Barcelona) al districte de l'Eixample de Barcelona
 Església de la Puríssima Concepció de Sabadell
 Església de la Puríssima Concepció de Segart
 Església de la Concepció de Palma, església d'estil barroc de la ciutat de Palma a l'illa de Mallorca.
 Església de la Concepció (La Orotava), església d'estil barroc neoclàssic de La Orotava, a Tenerife
 Església de la Immaculada Concepció (Vilanova i la Geltrú), monument del municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
 Església de la Immaculada Concepció (Anna), a la comarca de la Canal de Navarrés (Província de València, Espanya)
 Església de la Immaculada Concepció (Bakú), església catòlica romana a Bakú, Azerbaidjan

 Església de la Puríssima Concepció (Bétera)